Список церков титульних дияконій Кардинал-дияконів Римо-Католицької Церкви.

Церкви, що були титульними дияконіями у різний час

Див. також 
Список титулярних церков

Церкви Рима
Церковні титули